Sträckning kan syfta på:
 Sträckning – en handling för att förlänga muskler, se stretching 
 Muskelsträckning – när flera muskelfibrer går sönder